Enregistrements Publics est un album d'Henri Dès sorti en 1975. Il s'agit d'un double-disque pour adultes.

Liste des chansons 

 Face A : À pied
 Face A : Bla Bla Blou
 Face A : Noé
 Face A : Le petit caillou
 Face A : Semez l'amour

 Face B : Maria Consuelo
 Face B : Les Hommes sont partis
 Face B : Le vieux cheval
 Face B : Les cons
 Face B : La mariée

 Face C : Le carrousel
 Face C : P'tite Lucie
 Face C : C'est pour la vie
 Face C : La guerre était presque finie
 Face C : Le bègue
 Face C : Petite fable sans morgue

 Face D : Les Écus
 Face D : Le cœur gros
 Face D : Ma grande Lili
 Face D : Le réveille-matin
 Face D : Quand on revient d'ailleurs

Références 

Album musical sorti en 1975
Album d'Henri Dès
Double album